Dilthey är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Karl Dilthey (1839–1907), tysk arkeolog
 Wilhelm Dilthey (1833–1911), tysk filosof, psykolog och pedagog

Tyska efternamn